Okrent ist der Familienname folgender Personen:

 Arika Okrent, US-amerikanische Linguistin
 David Okrent (1922–2012), US-amerikanischer Reaktorphysiker
 Detlef Okrent (1909–1983), deutscher Hockeyspieler und SS-Richter
 Wilhelm Okrent (1916–1945), deutscher Obergefreiter und Ritterkreuzträger